Przygody Sandokana (wł. Sandokan - La tigre della Malesia, Sandokan II - La tigre ruggisce ancora, Sandokan III - Le due tigri, tłum. Sandokan - Tygrys z Malezji, Sandokan II Tygrys znów ryczy, Sandokan III Dwa tygrysy) – włoski serial animowany będący adaptacją trylogii Emilio Salgariego.

Opis fabuły 
Przygody Sandokana opowiadają historię dzielnego młodzieńca, który, pragnąc poznać swoją przeszłość i dowiedzieć się, kto odpowiada za śmierć jego rodziny, wyrusza w podróż, podczas której poznaje wielu przyjaciół i wraz z nimi stawia czoło rozmaitym niebezpieczeństwom.

Postacie

Pierwszoplanowe 
Sandokan - przywódca drużyny, urodzony lider, dzielny wojownik.  W życiu ceni sobie pięć wartości: sprawiedliwość, wolność, przyjaźń, miłość i troskę o naturę. Zawsze staje po stronie uciśnionych. 

Marianna - druga połowa Sandokana, nieustraszona i piękna poszukiwaczka przygód, strateg, siostrzenica Jamesa Brooke'a. Wraz ze swym ukochanym podejmuje najważniejsze decyzje w gronie przyjaciół. Dumna i stanowcza, kiedy trzeba potrafi dopiąć swego. Relaksuje się grając na skrzypcach.

Yanez - młody szlachcic, który znudzony życiem możnych, opuścił rodzinne strony w poszukiwaniu przygód. Lekkoduch, zuchwały i nieustraszony indywidualista, sobiepan, gdy potrzeba, oddany i pomocny towarzysz.  Jest sarkastyczny, humor nie opuszcza go nawet na ostrzu noża. Stroni od uczuć uważając, że uwłaczają one godności podróżnika, jednak w głębi duszy jest niezwykle wrażliwy i delikatny. Najlepszy przyjaciel Sandokana.

Tremal-naik - brat Kammamuriego, przyjaciel Sandokana z Indii, żyjący w zgodzie z naturą leśny wojownik. Zna się na roślinach i mówi językami zwierząt.

Kammamuri - indyjski chłopiec, brat Tremal-Naika, członek paczki Sandokana.  Uwielbia żartoawać.

Surama - indyjska księżniczka Królestwa Assam. Zdetronizowana i sprzedana w niewolę. Odważna, dumna, zaradna i bezkompromisowa. Potrafi zachować zimną krew nawet w najgroźniejszych sytuacjach.

James Brooke -  główny antagonista pierwszej serii serialu, wuj Marianny. Zimny, okrutny, a przy tym niesamowicie pieczołowity w swoich poczynaniach wojskowy. Gubernator Labuan. Całą uwagę skupia na władzy i wpływach. Uważa, że każdy ma swoją cenę oraz że nie ma niczego, czego za pieniądze nie dałoby się kupić. 

Ada - z rozkazu Suyodhany porwana i od niemowlęcia trzymana w izolacji oraz chowana na kapłankę boga Kali młoda dziewczyna. Nie zna świata, nie wie, jacy są ludzie, i przez to sprawia wrażenie naiwnej i niewinnej, posiada jednak nadprzyrodzone moce, dzięki którym jest w stanie stawić czoło bogu Kali, jak i innym niebezpieczeństwom.

Paco - kameleon, podopieczny i wierny towarzysz Yaneza.

Biały Radża - dawniej Gubernator Labuan James Brooke, nowe oblicze okrutnego żołnierza. Jego największym pragnieniem jest zemsta na Sandokanie. Ukrywa twarz pod srebrną maską.

Ushitora - prawa ręka Białego Radży, japoński mistrz fechtunku, mówi używając jedynie przysłów. Mimo szlachetnego oblicza, jest niezwykle okrutny i bezwzględny w stosunku do swoich ofiar.

Żelazna Ręka - trzecie wcielenie Jamesa Brooke'a, członek Syndykatu Żółtych Łasic. Pod wpływem dwóch druzgocących klęsk jego wygląd zewnętrzny uległ znacznym zmianom, twarz byłego gubernatora kryją liczne blizny, zamiast prawej ręki ma drewniany kikut zwieńczony na stałe doń przymocowanym ostrzem sztyletu.

Wersja polska 
Na zlecenie Tele5. Czytał Henryk Pijanowski.

Obsada 
Sandokan - Francesco Pezzulli, Fabrizio Vidale,Marianna - Antonella Baldini, Valentina Mari, Monica Ward,Yanez - Stefano Billi, Corrado Conforti,Tremal-naik - Fabrizio Picconi,Kammamuri - Fabrizio De Flaviis, Manuel Meli,Surama,James Brooke - Saverio Moriones,Ada -Beatrice MargiottiSuyodhana,Paco,Dharma,Sultano,Biały Radża - Elio Zamuto,Ushitora - Oliviero Dinelli,Mati,Kien Koa - Luigi Ferraro,Nazima - Laura Mercatali,Amina,Przełożony Niebieskich Mnichów,Pirat Bandar/Aruna,Narkodam,Malyssa,Hazra,Sherpa z Nepalu,Sokolnik Arsum,Monic,Nepalski Pustelnik,Mongolski góral parający się grą w torgut,Matan, Przywódca Niebieskiego Buthai,Urlag,Singa Xi Xi,Książę Zhao,Książę Sung,Cesarz Lao,Lobo Hai,Volpe di Giada,Morugan - Gilberta Crispino,Naga, Król Węży,Pułkownik Stone,Porucznik Jones,Tukamao,Mano di Ferrero,Babar,Arcibald Lester,Pretha: Uomini Orientali,Butha.

Lista odcinków

Przypisy 

Włoskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Filmowe adaptacje utworów Emilio Salgariego